Trabiju kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Trabiju (ort), São Paulo, 
 Trabiju (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar